аббат Пьер Мари Жозеф Кудрен (; 1 марта 1768, Куссе-ле-Буа — 27 марта 1836, Париж) — французский католический священник, убеждённый противник Французской революции, основатель (совместно с Анриеттой Эме де ла Шевальри) конгрегации пикпуцианцев.

Биография 
Пьер Кудрен родился 1 марта 1768 года в Куссе-ле-Буа, неподалёку от Пуатье, в семье крестьян. Дядя Пьера был приходским священником в одной из соседних деревень, и именно от него мальчик получил начальное общее и религиозное образование. Затем Кудрен продолжил своё обучение в городе Шательро, а в возрасте 17 лет отправился в Пуатье, где стал студентом местного университета.

К началу событий Французской революции Кудрен был только диаконом, и ещё не закончил своего обучения в семинарии, когда она была закрыта декретом революционного правительства в ходе начавшихся гонений на духовенство. В этой ситуации Кудрен связался с находившимся в Париже монсеньором де Боналем, епископом Клермонским, который был тронут искренностью религиозного порыва юноши, которому только что исполнилось 24 года, и  согласился рукоположить его во священники без предварительного окончания семинарии. Поскольку часовня, где должно было пройти таинство, была перед этим  разгромлена революционерами, епископ совершил рукоположение в библиотеке своего особняка.

Став священником, Кудрен сперва вернулся в родную деревню Курсе, однако усилившиеся преследования так называемого «неприсягнувшего духовенства» вынудили его уйти в подполье. Полгода Кудрен скрывался на чердаке амбара замка Юссо, расположенного поблизости от его родной деревни. Там он, по его собственным словам, имел видение казнённых священников и монахов, что натолкнуло его на мысль его основать конгрегацию, основной целью которой стала бы централизованная помощь скрывающимся священникам. Вдохновлённой это мыслью, Кудрен скрытно покинул амбар и направился в Пуатье, где начал своё подпольное служение. Из Пуатье Кудрен переехал в Тур, а оттуда в Париж. В итоге, ему удалось создать вокруг себя что-то вроде ячейки контрреволюционного Сопротивления, состоявшей из аристократов (в том числе, женщин), скрывающихся монахов и священников, а также сочувствующих им лиц. Кудрен и его товарищи организовывали помощь скрывающимся священникам и проводили подпольные религиозные церемонии.

В этот период Кудрен познакомился с религиозной аристократкой Анриеттой Эме де ла Шевальри, во времена якобинского террора чудом избежавшей гильотины. Все последующие годы Кудрен и Эме де ла Шевальри оставались соратниками и единомышленниками, а после создания собственной конгрегации (обет об основании которой они дали сообща), Эме де ла Шевальри взяла на себя руководство женской частью общины.

В 1800 году их деятельность оформилась окончательно и привела к созданию конгрегации Святых Сердец Иисуса и Марии. Однако, уже очень скоро после этого, Наполеон Бонапарт, стал первым консулом, прекратил гонения на духовенство, а несколько позже и вовсе заключил конкордат со Святым Престолом. После этого созданная Кудреном конгрегация получила возможность действовать во Франции открыто, однако утратила свою основную цель.

В 1805 году Пьер Кудрен на деньги своих сторонников уже совершенно легально приобрёл в Париже несколько смежных ветхих домов на улице Пикпю и устроил там свою штаб-квартиру. По названию улицы его конгрегация стала известна под сокращённым названием пикпуцианцев (официальное полное название при этом осталось прежним). При своей штаб-квартире Кудрен уже вскоре организовал школу и семинарию. Затем монастыри и семинарии пикпуцианцев были открыты также в других городах. Пикпуцианцы также занимались организацией школ для бедных детей и организацией миссионерской деятельности за пределами Франции. В 1817 году, уже после окончания наполеоновской эпохи, папа Римский Пий VII официально утвердил конгрегацию, состоявшую из двух ветвей — мужской и женской.

Отец Пьер Кудрен, которого его последователи именовали «добрым пастырем», скончался в 1836 году. К этому моменту в его конгрегации насчитывалось 276 монахов и священников и 1125 монахинь. По состоянию на 2016 год, это число, после различных колебаний численности, снова стало примерно таким же — около 1500 священников, монахов и монахинь в 30 странах.

Литература 
 Couronne, B. Petite vie du Père Marie-Joseph Coudrin. 1998.
 Antoine Lestra. Le Père Coudrin, fondateur de Picpus, 1953.
 Perron (R.P. Stanislas).  Vie du T.R.P. Marie-Joseph Coudrin, fondateur et premier supérieur de la congrégation des sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie et de l'adoration perpétuelle du très Saint sacrement de l'Autel (Picpus). ed. Victor Lecoffre
 Vie de l'abbé Coudrin, par son neveu Augustin Coudrin.
 Lettres et écrits du T.R.P. Marie-Joseph Coudrin.- Sources historiques, 1976.

Примечания 

Основатели монашеских орденов
Аббаты Франции
Роялисты